Steenwijkerland (baix alemany Steenwiekerlaand) és un municipi de la província d'Overijssel, al centre-est dels Països Baixos. L'1 de gener de 2009 tenia 43.161 habitants repartits per una superfície de 321,69 km² (dels quals 30,8 km² corresponen a aigua). Limita amb Lemsterland i Weststellingwerf (Frísia) i Westerveld (Drenthe), a l'oest amb Meppel, a l'est amb Noordoostpolder i al sud amb Kampen (Overijssel), Zwartewaterland i Staphorst.

Centres de població

Administració 
Resultats de les eleccions locals de 2006

Enllaços externs 

 www.steenwijkerland.nl

Municipis d'Overijssel